Giovanni Giorgi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Giorgi (Komponist) (um 1700–1762), italienischer Komponist
 Giovanni Giorgi (Physiker) (1871–1950), italienischer Physiker und Mathematiker